Courir (chaîne de magasins)
 Courir (roman), la biographie de Emil Zátopek
 Courir, une tradition du Mardi gras en Louisiane